Gołębie (polnisch Tauben) ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Gołębie (Woiwodschaft Lublin) im Powiat Hrubieszowski in der Gmina Dołhobyczów 
 Gołębie (Woiwodschaft Masowien) im Powiat Pułtuski in der Gmina Świercze
 Gołębie (Woiwodschaft Podlachien) im Powiat Białostocki in der Gmina Poświętne (Powiat Białostocki)